O rio da Graças está localizado na cidade de João Pessoa, na Paraíba, Brasil. O rio está localizado na Zona Oeste da cidade, nos bairros do Alto do Mateus e Ilha do Bispo. O rio das Graças deságüa no rio Sanhauá.

Gracas